Мирко Холбус (; 26 января 1940 года, Белград — 15 января 2015 года, там же) — югославский сербский хоккеист, нападающий.

Биография 
Выступал на позиции нападающего за клуб «Партизан». За сборную Югославии играл на зимних Олимпийских играх 1964 года и на чемпионате мира 1961 года.

Супруга — Ясмина, сын — Алекс.

Именем Мирко Холбуса назван мемориальный юношеских хоккейный турнир, проводящийся ежегодно в Белграде с участием хоккеистов «Партизана». В разные годы в турнире участвовали команды из России, Словении, Болгарии, Хорватии и других стран.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Югославии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Партизан»
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года